Guanba (kinesiska: 管坝, 管坝乡) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 64 kilometer öster om provinshuvudstaden Hefei.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina